En Pologne, Stoki peut désigner : 

 Stoki, village de la voïvodie de Lubusz,
 Stoki, village de la voïvodie de Łódź,
 Stoki, village de la voïvodie de Lubusz,
 Stoki, village de la voïvodie de Mazovie,
 Stoki, village de la voïvodie de Petite-Pologne,
 Stoki, village de la voïvodie de Podlachie,
 Stoki, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Stoki, quartier de la ville de Szczecin.